Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино () — именное (имени Абуали ибни Сино (Авицены)) высшее учебное заведение Республики Таджикистан. 

Таджикский государственный медицинский университет расположен в городе Душанбе.

История 
Таджикский медицинский институт был основан в 1939 году, в Таджикской ССР, первым директором (ректором) стал А. А. Краус. С 1948 года мединститут перешел на шестилетнее обучение.

В послевоенный период вуз стал сам аттестовывать научные кадры: в 1952 году институту разрешили проводить защиты кандидатских, а в 1968 году — докторских диссертаций.

В 1992 году вуз получил статус университета, но Гражданская война в Таджикистане привела к эмиграции части преподавателей. В 2007 году сгорел основной учебный корпус вуза, огонь уничтожил более 9 тыс. квадратных метров площади. На государственные деньги здание было реконструировано, а также проведен капитальный ремонт в общежитиях. В 2014 году полезная учебная площадь корпусов вуза составила 105140 м², число посадочных мест — 15107. На 2014 год в вузе обучались 7595 студентов (из них 796 по президентской квоте), 661 человек на постдипломной подготовке (магистры, интерны, клинические ординаторы), 225 аспирантов и докторантов, 113 соискателей, 700 слушателей подготовительного отделения. Благодаря безупречному высокому профессионализму профессорско-преподавательского состава ТГМУ и системе образования, не уступающей учебным заведениям Европы, в сентябре 2008 г. Европейской ассамблеей бизнеса (ЕАБ) ТГМУ им. Абуали ибни Сино была присуждена международная премия «Европейское качество». Постепенно растет число иностранных студентов (их подготовка ведется с 1977 года): в 2000 году их было 223, а в 2010 году уже 530 (в 2014 году — 514).

Структура 
Медицинский университет имеет 5 факультетов (медицинский, стоматологический, фармацевтический, педиатрический и факультет общественного здравоохранения), на которых функционируют 64 кафедр.
Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 631 человек, из которых 90 докторов наук и профессоров, 222 кандидатов наук.

Руководители института 
Первым директором института был Краус Адольф Андреевич (1939—1942 гг.).

Позже руководителями института были:
 профессор К. В. Ромадоновский (1942 г.)
 профессор А. А. Прокопчук (1942 г.)
 доцент Г. Ф. Скосогоренко (1942—1944 гг.)
 доцент Д. В. Хвейсени (1944—1947 гг.)
 профессор Л. С. Сутулов (1947—1950 гг.)
 профессор Я. А. Рахимов (1950—1957 гг.)
 профессор З. П. Ходжаев (1957—1965 гг.)
 профессор К. Т. Таджиев (1965—1973 гг.)
 профессор Ю. Б. Исхаки (1973—1996 гг.)
 профессор Х. К. Рофиев (1996—1999 гг.)
 профессор Н. Ф. Файзуллоев (2000—2003 гг.)
 профессор К. М. Курбанов (2003—2005 гг.)
профессор У. А. Курбанов (2006—2016 гг.)
профессор М. К. Гулзода (25.02.2016—)

Примечания

Ссылки 
 

Университеты по алфавиту